

Persone
 Alberto Reynoso, soprannominato Big Boy (1940-2011) – cestista filippino
 Alfred Joel Horford Reynoso (1986) – cestista dominicano
 Emanuel Reynoso (1995) – calciatore argentino
 Héctor Reynoso (1980) – calciatore messicano
 Henry Antonio Méndez Reynoso, meglio noto come Henry Mendez (1974) – cantante dominicano
 Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso (1934) – terrorista peruviano
 Jessica Reynoso, nota anche con lo pseudonimo di J. Rey Soul (2000) – cantante filippina
 Juan Reynoso (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore peruviano
 Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso (1934) – terrorista peruviano
 Martha Reynoso (1951) – ex cestista cubana
 Salvador Reynoso (1987) – calciatore argentino

Altro
 21605 Reynoso – asteroide della fascia principale
 Distretto di Carmen de la Legua-Reynoso distretto della provincia costituzionale di Callao, Perù
 Santos Reynoso – personaggio della serie televisa Ugly Betty